Mai-Ndomde steht für:
 Mai-Ndombe (Provinz), eine Provinz der Demokratischen Republik Kongo
 Mai-Ndombe-See, einen See in der Demokratischen Republik Kongo